Bingo kan syfta på:

 Bingo, ett spel
 Bingo, Burkina Faso, ort i Burkina Faso